Jalna (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Jalna (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jalna
 Jalna (België), een natuurgebied in Heure-en-Famenne
 Jalna (film), een film uit 1935